Weil, Weill o Weyl puede referirse a:

 André Weil, matemático francés 
 Connor Weil, actor estadounidense
 Cynthia Weil, compositora estadounidense
 Detlef Weil, deportista alemán
 Gert Weil, lanzador de peso chileno
 Félix Weil, filántropo, economista y traductor germano-argentino 
 Gerry Weil, músico austriaco-venezolano
 Gustav Weil, lingüista, profesor universitario y orientalista alemán 
 Herbert Weil, diplomático alemán
 Hermann Weyl, matemático alemán
 Jo Weil, actor de teatro, televisión y doblaje alemán.
 José Granados Weil, procurador español
 Kurt Weill, compositor alemán
 Liza Weil, actriz estadounidense 
 Raymond Weil, diseñador de relojes suizo 
 Raymond Weill, egiptólogo francés
 Roberto Weil, caricaturista venezolano
 Sage Weil, jefe del proyecto Ceph
 Simone Weil, filósofa francesa 
 Stephan Weil, político alemán
 Weil, municipio alemán del estado de Baviera.